TL steht für:
 Airnorth, australische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Osttimor (portugiesisch Timor-Leste), als Ländercode nach ISO 3166
 Transports publics de la région lausannoise, ehemaliger Straßenbahnbetrieb von Lausanne
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Zentralafrikanische Republik
 St. Lucia nach dem ICAO-Code
 Sportlehrer für die Tauchausbildung, siehe Tauchausbildung#Tauchlehrer
 Teamleiter, siehe Gruppenleiter
 Team Liquid, E-Sport-Clan und Nachrichtenportal
 Technische Lieferbedingungen, Bestandteil des technischen Regelwerkes für das Straßenwesen in Deutschland oder der Bundeswehr
 Technischer Lehrer, Lehrer für Fachpraxis, Amtsbezeichnung in Baden-Württemberg 
 Technischer Leiter
 Tecklenburger Land
 Territorial Level, eine Klassifikation für Regionen der OECD
 Terra Lliure, eine katalanische Untergrundorganisation
 Thermolumineszenz, siehe Lumineszenz
 Timeline, weitere Bedeutungen siehe dort
 Touring Luxury, ein Automodell, siehe Acura TL
 Transocean Air Lines, ICAO-Code der ehemaligen US-amerikanischen Fluggesellschaft
 Transition Level, Übergangshöhe (Luftfahrt)
 Trilex (Marke), Zuggattung
 Tubeless, eine Bezeichnung für schlauchlose Auto- und Fahrradreifen, siehe Autoreifen#Zusätzliche Bezeichnungen und Fahrradbereifung#Schlauchlose Bereifung
 Türkische Lira
 Turbinenluftstrahltriebwerk, siehe Luftfahrtantriebe#Strahltriebwerk
 Typolight, umbenannt in Contao, ein Open-Source-Web-Content-Management-System
 Translohr, ein Nahverkehrs-System
 Bahnhof Lauda nach DS 100
 Teens' love, japanisches Literaturgenre.

TL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Republik Moldau: Rajon Telenești
 Norwegen: Stord in der Provinz Vestland
 Rumänien: Kreis Tulcea

T-L als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Mietwagen

T&L steht für:
 Transform and Lighting, englisch für „Umformung und Ausleuchtung“, zwei Schritte der Grafikpipeline in der 3D-Computergrafik

Tl oder Tl. steht für:
 Teelöffel, Maßeinheit in Kochrezepten, siehe Essbesteck
 Thallium, als chemisches Symbol für das Element

tl steht für:
 .tl, die Top-Level-Domain von Osttimor
 Tagalog, eine auf den Philippinen gesprochene Sprache, nach ISO 639-1
 Transports publics de la région lausannoise, Verkehrsunternehmen von Lausanne

Abkürzung